Hernando hace referencia a varios artículos:

Véase:

Antroponimia 
 Hernando, nombre propio equivalente a 'Fernando'.
 Hernando (apellido)

Personas 
 Rafael Hernando y Palomar, compositor español.
 Hernando Colón, explorador español.
 Cacique Hernando, líder mapuche.

Toponimia 
 Isla Hernando, en Canadá.
 Hernando (Córdoba), ciudad de la Argentina.

En Estados Unidos
 Condado de Hernando, en Florida.
 Hernando (Florida), localidad.
 Hernando (Misisipi), localidad del estado de Misisipi.

Artes 
 Hernando (editorial), editorial española.
 Hernando, álbum musical de North Mississippi Allstars.
 Hernando´s Hydeaway (Hernando's Hideaway)